

Informatica 
 Format – comando del sistema operativo MS-DOS
 Format – funzione di stampa formattata nel dialetto Common Lisp
 Format – in diversi settori dell'informatica ha il significato dell'italiano "formato" (per esempio, il formato di un file o di un messaggio).

Musica 
 Format – album-compilation dei Pet Shop Boys, pubblicato nel 2012.
 The Format – gruppo musicale statunitense.

Altro 
 Format televisivo – modello di produzione televisiva
 Formato radiofonico – modello di produzione radiofonica
 Format – termine usato dalla Grande distribuzione organizzata, per la definizione delle possibili varianti di una tipologia di punto vendita individuato da una precisa metratura o assortimento.

Pagine correlate 
Formato

Altri progetti